Ryr kan syfta på:

 Ryrs naturreservat – i Melleruds kommun.
 Valbo Ryr – i Munkedals kommun.
 Lane-Ryrs socken – i Uddevalla kommun, innan 1885 Ryrs socken
 Lane-Ryrs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1971, innan 1885 Ryrs landskommun
 Lane-Ryrs församling – en församling i Uddevalla kontrakt i Göteborgs stift, innan 1885 Ryrs församling 
 Sundals Ryr – i Vänersborgs kommun.
 Väne Ryr – i Vänersborgs kommun.